Иван Георгиевич Дурадажи, другой вариант фамилии — Дурадожи (22 сентября 1931 год — 20 марта 2005) — шахтёр, бригадир проходчиков горных выработок шахты № 3 треста «Абайуголь» Управления угольной промышленности Казахской ССР, Карагандинская область. Герой Социалистического Труда (1966). Почётный шахтёр СССР. Полный кавалер Знака «Шахтёрская слава».

Биография 
Родился в 1931 году в болгарской семье на Украине. Его родители были депортированы в Казахстан. После окончания школы устроился на работу на шахту № 64/83. Служил в Советской армии. Возвратившись после армии в Караганду, продолжил работать на шахте № 64/83. В 1959 году шахта № 64/83 была закрыта и Иван Дурадажи стал работать на шахте № 23 треста «Ленинуголь».

С 1964 года трудился на шахте № 3 треста «Абайуголь». Был назначен бригадиром проходчиков горных выработок. Бригада Ивана Дурадажи ежегодно перевыполняла производственный план в среднем на 30 %. В 1965 году бригаде было доверено произвести испытания нового проходческого комбайна ПК-3М.

В 1965 году бригада выработала 323 метра вместо запланированных 244 метра. За эти выдающиеся трудовые достижения был удостоен в 1966 году звания Героя Социалистического Труда.

В 1967 году переехал на Украину, где трудился на шахте «Терновская» в городе Терновка Днепропетровской области. В 1970 году бригада Ивана Дурадажи использовала новый проходческий комбайн ПК-9Р, в результате чего ежемесячная проходка составила в среднем 840 метров. За выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана по развитию угольно и сланцевой промышленности и достижение высоких технико-экономических показателей в работе, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнение пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства удостоен звания Героя Социалистического Труда указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1966 года с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Знак «Шахтёрская слава»

Примечания

Ссылки 
 
 Иван Дурадажи